Бодуэ́н VII Секира (, 1092/1093 — , похоронен в Сен-Бертине) — граф Фландрии в 1111—1119, сын Роберта II, графа Фландрии, и Клеменсы Бургундской. Происходил из Первого Фландрского дома.

Биография 

Бодуэн VII стал графом Фландрии после смерти отца Роберта II Иерусалимского. Вскоре после этого Людовик VI, король Франции, подтвердил его права и сделал его рыцарем, так как опасался притязаний графа Эно Бодуэна III — потомка графа Фландрии Арнульфа III, лишённого прав на Фландрию Робертом Фризским. Французский король, таким образом, мог рассчитывать на поддержку Бодуэна в своей борьбе против английского короля Генриха I.

Первоначально Бодуэн VII поделил с Клеменсой управление фландрской частью Бургундии. Но в 1113 году он вступил в конфликт с матерью. Тогда Клеменса объявила своими владения, в которые входила почти треть Фландрии, которые передал ей её муж Роберт II — отец Бодуэна VII. Бодуэн рассматривал поведение матери как серьёзное посягательство на его права. Он угрожал поддержкой епископа Арраса Ламберта, довел дело до правительства Фландрии и даже призвал на помощь короля Франции для разрешения конфликта. Но он добился только контроля над землями своей матери.

Также как и его предшественники, Бодуэн поддерживал города и рынки. Он предпринял большие усилия, стараясь обеспечить законность и порядок в стране. Также он опасался набегов и принимал решительные действия против преступников, разбойников и мятежных дворян.

Его главными противниками были Вальтер II, граф Хесдина и Гуго II, граф Сен-Поля. С обоими Бодуэн достиг мирного соглашения. Города служили ему поддержкой в борьбе против дворянства. Своё прозвище Бодуэн получил из-за своих энергичных мер против нарушителей спокойствия в стране.

Он был женат с 1110 года на Хависе Бретонской, дочери Алана IV, герцога Бретани. Но вскоре их брак был расторгнут папой Пасхалием II. После этого ситуация изменилась. Алан IV выбрал сторону короля Англии, а Бодуэн стал на стороне короля Франции. Вероятно, брак был расторгнут из-за военных действий отца Бодуэна Роберта II на стороне короля Франции, и возможности их продолжения Бодуэном, однако официальной причиной было слишком близкое родство между супругами.

В течение всего правления ему помогал его двоюродный брат Карл, сын погибшего Кнуда IV Святого, короля Дании. Он также был наместником во Фландрии, когда Бодуэн в 1117 и 1118 годах принял участие в войне в Нормандии. В 1119 году Бодуэн заболел неизлечимой болезнью и скончался 17 июня 1119 года.

Бодуэн умер бездетным, поэтому главная ветвь Фландрского дома пресеклась. Незадолго до смерти он сделал наследником Карла Датского. Все знатные дворяне Фландрии и его мать Клеменса принесли присягу на верность преемнику Бодуэна. Незадолго до смерти он Бодуэн постригся в монахи. Он умер по дороге в замок Вижнендал и был похоронен 19 июня в Сен-Бертине в Сент-Омере, в присутствии его наследника Карла и многих иностранных дворян.

Литература 
 
 
 Édouard André Joseph Le Glay, Histoire des comtes de Flandre, 1843, p. 215
 Egon Boshof: Lothringen, Frankreich und das Reich in der Regierungszeit Heinrichs III. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 42, Bonn 1978, S. 63-127.
 Henri Platelle, Denis Clauzel: Histoire des provinces françaises du Nord. 2. Des principautés à l’empire de Charles Quint (900—1519). Westhoek-Editions / Éditions des Beffrois, 1989, ISBN 2-87789-004-X.
 Cécile et José Douxchamps: Nos dynastes médiévaux (éditeur José Douxchamps). Wepion-Namur 1996, ISBN 2-9600078-1-6.
 Georges-Henri Dumont: Histoire de la Belgique. Histoire/le cri, Bruxelles 1977, ISBN 2-87106-182-3.
 Tanner, Heather J, Families, Friends and Allies: Boulogne and Politics in Northern France and England, C.879-1160
 Henri Martin, Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, volume 3, 1860, p. 131, 132.
 Page 43 dans Mémoires de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique
 Müller: Robert I. der Friese. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 11, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 717—720.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фландрский дом
Графы Фландрии
Персоналии:Франция
Персоналии:Фландрия
Правители Европы XI века